Куляпин — русская фамилия. Известные носители:
 Куляпин, Александр Иванович (род. 1958) — российский филолог.
 Куляпин, Валентин Александрович (род. 1954) — советский военный лётчик, совершивший таран на реактивном самлёте.